Александр Шиллинг:
 Шиллинг, Александр Дмитриевич (1844—1913) — русский архитектор.
 Шиллинг, Александр Николаевич (1879—1933) — капитан 2-го ранга, вахтенный офицер крейсера «Варяг».